Slammiversary IX — реслинг-PPV серии Slammiversary промоушена Total Nonstop Action Wrestling (TNA), которое прошло 12 июня 2011 года на арене Impact Wrestling Zone в Орландо, Флорида. Шоу знаменовало собой 9-летие TNA.

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Slammiversary

PPV-шоу Impact Wrestling